«Sophie» puede referirse a:

Nombre 

 Sophie, nombre femenino - variante de Sofía:

Personajes 
 Sofía de Baviera (1967), princesa heredera de Liechtenstein y Baviera.
 Sophie Ellis-Bextor (1979-), cantante de éxito de pop-dance del Reino Unido.
 Sophie Germain (1776-1831), matemática francesa.
 Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), pintora y escultora suiza.
Sophie Xeon (1986-2021), cantante, compositora, productora y DJ escocesa.

Miscelánea 
 HMS Sophie (1809), crucero de la Royal Navy.
 Sophie (1842), bergatín de la Confederación Argentina.
 Sophie (2008-2009), serie de TV de Canadá.

Otros 
 Sainte-Sophie, .